Chatuchak – uno dei 50 distretti di Bangkok
 Chatuchak – grande mercato che si trova nel distretto
 Chatuchak – sottodistretto all'interno del distretto di Chatuchak